Latheticomyia är ett släkte av tvåvingar. Latheticomyia ingår i familjen Cypselosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Latheticomyia